Соревнования по греко-римской борьбе среди мужчин в категории до 66 кг на первых Европейских играх прошли 14 июня. Приняли участие 29 спортсменов из 29 стран. Соревнования проходили на спортивной арене имени Гейдара Алиева.

Уверенную победу в турнире одержал российский борец Артём Сурков. Второе место занял армянский спортсмен Мигран Арутюнян, а третье разделили между собой хозяин соревнований азербайджанец Гасан Алиев и словак Иштван Леваи.

Призёры

Соревнование

Основной турнир 
Легенда
VT — победа на туше; 
PP — победа по очкам с техническим баллом у проигравшего; 
PO — победа по очкам без технического балла у проигравшего; 
SP — техническое превосходство, победа по очкам с разницей более, чем в 6 баллов с техническим баллом у проигравшего; 
ST — техническое превосходство, победа по очкам с разницей более, чем в 6 баллов без технического балла у проигравшего;

Турнир за третьи места

Примечания

Ссылки 
 Результаты соревнований на официальном сайте Игр
 Протокол соревнований